Buyende (plaats), plaats in Oeganda
 Buyende (district), district in Oeganda